

Geografia 
 Cason – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America della contea di Morris nello Stato del Texas

Persone 
 Cason – cognome italiano
 Andre Cason (1969) – velocista statunitense
 Andrea Cason (1920-2005) – paroliere e scrittore italiano
 Antoine Cason (1986) – giocatore di football americano statunitense 
 Barbara Cason (1928-1990) – attrice statunitense
 Buzz Cason (1939) – cantante statunitense
 John L. Cason (1918-1961) – attore statunitense
 Lino Cason (1914-1989) – calciatore italiano
 Thomas J. Cason (1828-1901) – politico statunitense